Simundt ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Simundt (1902–1978), deutsche Schauspielerin, Sprechpädagogin und Schriftstellerin 
 Egon Christian Simundt (1892–1962), deutscher Schriftsteller und Übersetzer; Pseudonym „Christian Sundsval“

Siehe auch:
 Sigmund
 Sigmundt
 Siemund